

Cap Blanc ou Cap Sigale, à l'ouest des Andalouses près d'Oran.

Cap-Blanc, secteur du quartier Vieux-Québec—Cap-Blanc—colline Parlementaire dans la ville de Québec.

, cap de la côte sud de l'île de Majorque dans les îles Baléares, située dans la commune de Llucmajor.
 , domaine de la commune de Llucmajor dans l'île de Majorque.
 , plage située dans la commune d'Altea dans la Communauté valencienne.

Cap Cod dans le Massachusetts, s'appelait autrefois le cap Blanc.

Le cap Blanc, un cap situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.
 Abri de Cap Blanc, abri préhistorique sculpté d'une frise de chevaux situé sur la commune de Marquay en Dordogne.
 Navire Cap Blanc (ravitailleur) coulé le  entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Terre-Neuve.

et  
 Le Ras Nouadhibou, à la frontière entre la Mauritanie et le Sahara occidental s'appelait autrefois le Cap Blanc.

cap situé au nord du port de Jorf Lasfar.

Le cap Blanc en Tunisie.